galeniet of loodglans (ook wel galena), een mineraal
loodglansziekte, een schimmelziekte bij onder andere pruim en kers, veroorzaakt door de paarse korstzwam